Bernard Barresi (1962-), braqueur connus dans le milieu varois et corso-marseillais ;
 Franco Baresi (1960-), joueur de football italien ;
 Giuseppe Baresi (1958-), joueur de football italien.